Doniger ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Doniger (1917–2011), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Wendy Doniger (* 1940), US-amerikanische Religionshistorikerin und Sanskritologin